Florida State Road 425
 Kentucky Route 425
 Maryland Route 425
 Nevada State Route 425
 New York State Route 425
 Pennsylvania Route 425
 Texas Farm to Market Road 425